El Gran Premio de Italia de Motociclismo de 2015 fue la sexta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2015. Tuvo lugar en el fin de semana del 29 al 31 de mayo de 2015 en el Autódromo Internacional del Mugello, situado en la ciudad de Mugello, Toscana, Italia. La carrera de MotoGP la ganó Jorge Lorenzo, seguido de Andrea Iannone y Valentino Rossi. Esteve Rabat fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Johann Zarco y Dominique Aegerter. La carrera de Moto3 la ganó Miguel Oliveira, Danny Kent fue segundo y Romano Fenati tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba. Consultado el 1 de junio de 2015.

2015
Italia
Deporte en Italia en 2015